Favonius är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Sibatini och Ito. Favonius ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
Favonius